Poppy (satelita)
Poppy (osobowość internetowa)